Omar Parada (militar), militar argentino.
 Omar Parada (director de cine), cineasta uruguayo.